Ingalls Shipbuilding — одна из крупнейших судостроительных компаний США. Расположена в Паскагуле, штат Миссисипи. Основана в 1938 году, с 2001 года принадлежит Northrop Grumman Ship Systems — части корпорации Northrop Grumman, занимающейся военным судостроением.

Компания — ведущий производитель кораблей и судов для ВМС США и является крупнейшей частной компанией в штате Миссисипи. На верфи компании в Паскагуле работает 10 900 рабочих и служащих.

История компании 

В 1957 году компания выиграла контракт на постройку 12 ПЛАТ с ядерной энергетической установкой.

Litton Industries Corporation приобрела компанию Ingalls в 1961 году, и в 1968 году расширила и перенесла её подразделения на другой берег реки Миссисипи. Наибольшее число рабочих, занятых компанией, в 1977 году достигло 25 000 человек.

29 августа 2005 года компания серьёзно пострадала от урагана Катрина, но большинство строящихся кораблей избежало повреждений. Но из-за повреждений инфраструктуры на некоторое время деятельность судостроительной компании была приостановлена.

С конца 1980-х годов судостроительная верфь в Паскагуле занята в строительстве эсминцев УРО типа «Арли Бёрк».

Ссылки 
 Ingalls Shipbuilding . Официальный веб-сайт компании 
  Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, Miss. GlobalSecurity.org  
 Ingalls Shipbuilding . ShipbuildingHistory.com

Судостроительные предприятия США
Оборонно-промышленный комплекс США
Litton Industries